Numerosi furono i processi ai consoli, ex-consoli e pretori nel corso della storia romana
 Processo dei consoli romani (210 a.C.)
 Processo degli Scipioni del 184 a.C.
 Processo di Gaio Licinio Verre del 70 a.C.